Болгария принимает участие в Конкурсе песни Евровидение 7-й раз подряд выбирала представителя посредством национального отбора, организованного БНТ.
Победителем стала Поли Генова, выступавшая в национальном финале второй.

Национальный отбор 
По правилам национального отбора, как и в прошлом году, жюри из не менее чем 31 музыкального профессионала, назначенных «БНТ», предложит каждый по 3 кандидата. Список должен быть оглашен 24 января. В 2011 году 10 номинированных артистов смогут подать на национальный отбор до 3 песен. В течение недели до национального финала песни будут ротироваться на национальном радио и телевидении. Национальный финал запланирован на 23 февраля. Победитель будет выбран голосованием 50-50.
Финалисты:

Примечания 

Страны на «Евровидении-2011»